John Kruse ist der Name folgender Personen:

* John Kruse (Kunsthistoriker) (1865–1914), schwedischer Kunsthistoriker
 John Kruse (Autor) (1921–2004), britischer Autor